Флаг муниципального образования Тбили́сский район Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 2 августа 2006 года решением Совета муниципального образования Тбилисский район № 311 и 31 октября 2006 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2595.

Описание 
«Флаг муниципального образования Тбилисский район представляет собой прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры герба: отходящий от верхнего края зелёный треугольник, вершина которого закрыта жёлтой, мурованной чёрным, кирпичной стеной у нижнего края на 1/5 ширины полотнища, ограниченный по сторонам белыми бунчуками на жёлтых древках и с таковыми же копьевидными наконечниками. Поверх треугольника восемь жёлтых пшеничных колосьев перевязанных малиновой лентой».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности Тбилисского района.

Флаг муниципального образования Тбилисский район Краснодарского края в своей основе имеет изображение мурованной стены, как символа возведённого на месте будущего районного центра Тифлисского редута. Мурованная стена является так же частью герба генерал-аншефа И. В. Гудовича по приказу, которого было определено место для станицы Тбилисской (Тифлисской).

Белые (серебряные) бунчуки на жёлтых (золотых) древках символизируют казачество — первые поселенцы (казаки бывшего Екатеринославского войска) прибыли на место нынешней станицы Тбилисской (бывшей Тифлисской) в октябре 1802 года. Ещё весной депутаты переселенцев побывали на Кубани и ознакомились с местами, отведёнными для переселенцев при редутах Ладожском, Тифлисском, Казанском и Темижбекском.

Пшеничные колосья (сноп) — символ сельскохозяйственного района, Кубань — главная житница России.

Пшеничные колосья символизируют также восемь сельских поселений района — Алексее-Тенгинское, Ванновское, Геймановское, Ловлинское, Марьинское, Нововладимировское, Песчаное и Тбилисское сельские поселения.

Малиновая лента, перевязывающая восемь пшеничных колосьев — объединяющая роль кубанского казачества.

Примечания

См. также